Агрипина се може односити на:
 
 Агрипина Старија, Калигулина мајка
 Агрипина Млађа, Калигулина сестра и Неронова мајка
 Агрипина Сицилијска

или:
 Колонија Агрипина, римска колонија
 645 Агрипина, астероид

Види још 
 Агрипа, вишезначна одредница
 Агрипин, вишезначна одредница